Трюмо — високе стояче дзеркало.
 Трюмо — архітектурна деталь, простінок між віконними або дверними проймами, звичайно прикрашений орнаментом.

Примітки